Станислав Вольский:
 Вольский, Станислав Францевич (род. 1943) — художник-ювелир, эмальер.
 Вольский, Станислав (1859—1894) — польский художник, иллюстратор.